Гран-при Швейцарии 1954 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1954 года. Автогонки прошли 22 августа 1954 года на трассе Бремгартен.

Квалификация

Гонка 

|}

 Эта гонка была последним Гран-при Формулы-1, проведённым на территории Швейцарии. После чудовищной катастрофы на 24 часах Ле-Мана в 1955 году, швейцарское правительство запретило все виды моторных видов спорта на территории страны. В дальнейшем Гран-при Швейцарии проводился всего дважды: в 1975 и 1982 годах, причём в первом случае гонка не входила в зачёт чемпионата мира. Оба раза соревнования проходили вне территории Швейцарии, на автодроме в Дижоне, Франция.
 За две гонки до окончания чемпионата Фанхио обеспечил себе титул.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Швейцарии